Гран-прі Азербайджану 2017 (офіційно Formula 1 Grand Prix du Canada 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 25 червня  на Вуличній трасі Баку в Баку, Азербайджан. Це восьмий етап чемпіонату світу і перше Гран-прі Азербайджану в історії. В  на трасі в Баку проходив етап Чемпіонату світу, проте називався він Гран-прі Європи.

Кваліфікація

Примітки 
 – Карлос Сайнс (молодший) отримав штраф в три позиції за зіткненні із Феліпе Массою під час попереднього Гран-прі.
 – Фернандо Алонсо отримав штраф в сорок позицій за заміну елементів двигуна понад квоту.
 – Стоффель Вандорн отримав штраф в тридцять позицій за заміну елементів двигуна понад квоту та п'ять позицій за заміну коробки передач.
 – Джоліон Палмер не брав участь у кваліфікації, але стюарди дозволили йому стартувати у перегонах.

Перегони

Примітки 
 – Кімі Ряйкконен не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Азербайджану
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Червень 2017
2017 в азербайджанському спорті